Bunești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Bunești (Brașov)
 Bunești (Suceava)
 Bunești (Vâlcea)